Стега — первый письменный закон Черногории.
 Стега-1 —  деревня в Бежаницком районе Псковской области России, МО Ашевское.
 Стега-2 или Стега —  деревня в Бежаницком районе Псковской области России, МО Добрывичская волость.